

Geografia 
 Flores – quartiere di Buenos Aires (Argentina)
 Flores – comune del Pernambuco (Brasile)
 Flores – capoluogo del Dipartimento di Petén (Guatemala)
 Flores – una delle Piccole Isole della Sonda (Indonesia)
 Flores – comune del distretto di Tonosí (Panama)
 Flores – isola delle Azzorre (Portogallo)
 Daniel Flores – distretto della Costa Rica
 Mar di Flores – mare dell'Indonesia

Musica 
 Flores – singolo di Vitão e Luísa Sonza del 2020

Persone 
 Alejandro Flores – ex cestista dominicano
 Anacleto González Flores – avvocato messicano, Servo di Dio 
 Antonio Flores – cantautore e attore spagnolo
 Antonio Flores – scrittore spagnolo
 Aurelio Cano Flores, noto anche come Yankee o Yeyo – criminale messicano
 Eduardo Flores – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Erick Flores – calciatore brasiliano
 Erika Flores – attrice statunitense
 Félix Flores – pugile portoricano
 Francesco Flores D'Arcais – matematico italiano
 Francisco Flores – calciatore argentino
 Giuseppe Flores D'Arcais – pedagogista italiano
 Ignacio Flores – calciatore messicano
 Igor Flores – wx ciclista su strada spagnolo
 Jorge Flores, ora Jorge Antonio Villafaña – calciatore statunitense
 José Arón Sánchez Flores, noto semplicemente come Arón Sánchez – calciatore peruviano
 José Manuel Flores detto Chico – calciatore spagnolo
 Juan Flores – calciatore peruviano
 Laura Flores – attrice, cantante e conduttrice televisiva messicana
 Leonardo Flores – calciatore venezuelano
 Leonardo Flores – calciatore argentino
 Lola Flores – cantante, ballerina e attrice spagnola
 Lolita Flores – cantante e attrice spagnola, figlia di Lola Flores, sorella di Antonio Flores e Rosario Flores
 Lourdes Flores – avvocato e politica peruviana
 Luca Flores – pianista e compositore italiano
 Luis Alberto Flores Matías – cestista dominicano
 Luis Enrique Flores –  calciatore messicano 
 Luís Fernando Flores – calciatore brasiliano
 Manuel Flores detto Manolo – cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Manuel Antonio Flores – generale spagnolo e viceré della Nuova Granada e della Nuova Spagna
 Manuel María Flores – scrittore e poeta messicano
 Paolo Flores d'Arcais – filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano
 Raimondo Flores – dirigente sportivo italiano
 Ricardo Flores Magón – giornalista, rivoluzionario e anarchico messicano 
 Robert Flores – calciatore uruguaiano
 Robinson Flores – calciatore venezuelano
 Róger Flores – calciatore costaricano
 Rosario Flores – attrice e cantante spagnola
 Venancio Flores – politico uruguaiano
 Wálter Flores – calciatore boliviano
 Yony Flores – calciatore guatemalteco

 Pedro Morales Flores – calciatore cileno 
 Quique Sánchez Flores – allenatore di calcio e calciatore spagnolo 
 Roger Galera Flores –  calciatore brasiliano 
 Stefano Satta Flores – attore cinematografico, attore teatrale e doppiatore italiano 
 Antonio Floro Flores – calciatore italiano
 Antonio Rodriguez Flóres – calciatore spagnolo 
 Cayetano Valdés y Flores – generale, ammiraglio ed esploratore spagnolo
 Mariana de Paredes y Flores – religiosa ecuadoriana, venerata come Santa

Pagine correlate 
Las Flores
Flores D'Arcais

Altri progetti